La saison 2022-2023 de Manchester City est la  professionnelle du club et la  en première division anglaise (dont le club est tenant du titre). L'équipe est aussi engagée dans les deux coupes nationales ainsi qu'en Ligue des Champions, dont elle a été demi-finaliste la saison précédente.

Effectif

Transferts et prêts

Mercato estival 

Le tableau suivant liste les transferts et les prêts de joueurs arrivant ou partant de Manchester City durant le mercato estival 2022. Celui-ci est marqué par l'arrivée du très convoité Erling Haaland après une bataille avec le Real Madrid, le FC Barcelone ou le Paris SG. Mais cet été voit aussi le départ après neuf saisons sous le maillot des Cityzens du capitaine Fernandinho ainsi que son compatriote Gabriel Jesus.

Mercato hivernal

Effectif professionnel 
Le premier tableau liste l'effectif professionnel de Manchester City pour la saison 2022-2023. Le second recense les prêts effectués par le club lors de cette même saison.
|-
!colspan=8 style="background: #88BBFF" align=center| 
|

|-
!colspan=8 style="background: #88BBFF" align=center| 
|

|-
!colspan=8 style="background: #88BBFF" align=center|

Compétitions

Community Shield 

Manchester City, le champion d'Angleterre 2022, affronte le vainqueur de la FA Cup 2022, Liverpool. Pour la première fois en dix ans, la rencontre ne se déroule pas au stade de Wembley en raison de la finale de l'Euro féminin 2022, mais au King Power Stadium de Leicester.

Championnat

Détail des rencontres

Phase aller

Journées 1 à 5

Journées 6 à 10

Journées 11 à 15

Journées 16 à 19

Phase retour

Journées 20 à 25

Journées 26 à 30

Journées 31 à 35

Journées 36 à 38

Classement

Évolution du classement par journée

FA Cup

EFL Cup (Carabao Cup)

Ligue des champions

Phase de groupes

Phase finale

Statistiques

Statistiques collectives

Matchs officiels de la saison

Statistiques individuelles

Buteurs (toutes compétitions)

Passeurs décisifs (toutes compétitions)

Notes et références 

Saison du Manchester City Football Club
Manchester City